Il doppio del torneo di tennis Copenaghen Open 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Maks Mirny e Andrej Ol'chovskij che hanno battuto in finale Marc-Kevin Goellner e David Prinosil 6-7, 7-6, 6-1.

Teste di serie

 Wayne Arthurs /  Fabrice Santoro (quarti di finale)
 Nicklas Kulti /  Mikael Tillström (primo turno)

 Maks Mirny /  Andrej Ol'chovskij (campioni)
 Marc-Kevin Goellner /  David Prinosil (finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Copenaghen Open 1999
ATP Tour 1999